Oahe peut désigner :
 Barrage Oahe, un barrage du Dakota du Sud, aux États-Unis ;
 Lac Oahe, un lac de barrage du Dakota du Sud et du Dakota du Nord, aux États-Unis.